Švedska je do zdaj doživela 6 zmag: leta 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 in 2015.
Leta 2013 je Švedska gostila Pesem Evrovizije v Malmoju. Leta 2012 je v Bakuju zmagala Loreen.

Švedska je začela tekmovanje za Pesem Evrovizije  leta 1958 v Amsterdamu. Prva skupina, ki je zmagala za Švedsko je bila skupina ABBA, ki naj bi bila najbolj uspešna Evrovizijska zmagovalka vseh časov.                                                     
Leta 2020 je Pesem Evrovizije odpadla.                                                    

Leta 2022 je Švedska poslala pevko Cornelio Jakobs v Turin na 66. tekmovanje za Pesem Evrovizije in tam osvojila 1. mesto v drugem predizboru na koncu v finalu pa odlično 4. mesto.

Švedski predstavniki

Zgodovina glasovanja 1975-2011 
Švedska je dala največ točk:

Švedska je prejela največ točk od:

Opombe

Države udeleženke Pesmi Evrovizije
Švedska glasba
|